Остин Кингсли Свифт (родился 11 марта 1992 г.) — американский актёр и продюсер, снявшийся в таких фильмах, как «Закон ночи» (2016) и «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» (2016). Он наиболее известен как младший брат певицы и автора песен Тейлор Свифт, в чьих музыкальных клипах он появлялся или продюсировал. В настоящее время Свифт управляет кинопроектами Тейлор и лицензированием музыки.

Ранние годы 
Остин Кингсли Свифт родился 11 марта 1992 года в больнице Рединг в Уэст-Рединге, штат Пенсильвания. Его отец, Скотт Кингсли Свифт, является финансовым консультантом в Merrill Lynch, а мать, Андреа Гарднер Свифт (в девичестве Финли), в прошлом работала домохозяйкой, а ещё ранее работала руководителем отдела маркетинга взаимных фондов. Его старшая сестра Тейлор Свифт — певица и автор песен. Его бабушка по материнской линии, Марджори Финли, была оперной певицей. Прапрадед Свифта по отцовской линии был итальянским иммигрантом-предпринимателем и общественным деятелем, открывшим несколько предприятий в Филадельфии в 1800-х годах. Свифт переехал из Вайомиссинга, штат Пенсильвания, в Хендерсонвилл, штат Теннесси, со своей семьей в молодом возрасте.

Образование и карьера 
Свифт окончил Университет Нотр-Дам в 2015 году, где изучал кино и играл роли в таких пьесах, как «Мобильный телефон мертвеца» и «Шесть персонажей в поисках автора». Во время учёбы в колледже он перешел в Университет Вандербильта, но в конце концов вернулся в Университет Нотр-Дам для завершения учёбы. Он стажировался в Lionsgate, где в его обязанности входило изготовление и рассылка досмотрщиков. Дебютировал в кино в 2016 году в триллере "Искусственный интеллект " с Пирсом Броснаном в главной роли. Свифт также появлялся в фильмах «Закон ночи», политической драме Мегин Келли «Встраивание», ситкоме « Все ещё король» и «Кавер-версиях» Тодда Бергера. В 2019 году он снялся в инди-фильме Braking for Whales, первоначально называвшемся Whaling, по сценарию Таммин Сурсок и её мужа Шона МакИвена, и в триллере ужасов Мы призываем тьму режиссёра Марка Мейерса.

Фильмография

фильмы

Телевидение

Клип

Примечания 

Выпускники Университета Нотр-Дам
Киноактёры США